Eine Wandscheibe bezeichnet

 eine Scheibe, Platte oder ein ähnliches Bauteil zur Befestigung an einer Wand, an dem anschließend ein weiteres Bauteil angehängt werden kann
 in der Sanitärinstallation ein spezieller Fitting zur Befestigung an der Wand, an welchen einerseits eine Rohrleitung und andererseits beispielsweise eine Armatur angeschlossen werden kann; alternativ auch Wandanschlussscheibe oder Deckenwinkel genannt
 eine Wand mit Scheibenwirkung, siehe Scheibe (Technische Mechanik)
 eine Wand ganz allgemein, siehe Wand (Bauteil)